Världsmästerskapet i innebandy för damer 2011 var det åttonde världsmästerskapet i innebandy för damer och spelades mellan den 4 och 11 december 2011 i Sankt Gallen, Schweiz. För första gången deltog 16 lag i mästerskapets A-grupp mot tidigare 10 lag. Sverige blev världsmästare efter seger i finalen mot Finland med 4-2, Tjeckien vann bronset efter 3-2-seger mot Schweiz. Det var Sveriges femte VM-guld.

Kvalificerade länder

De sju bästa lagen i VM 2009 samt vinnaren av B-VM 2009 var direktkvalificerade för VM 2011. Resterande åtta platser spelades det kvalturneringar om i slutet av januari och i början av februari 2011. Europa hade ytterligare sex platser att kvala om, Asien/Oceanien hade en plats samt Amerika hade en plats.

Resultat A-VM

Spelsystem
De 16 lagen som var med i VM spelade i fyra grupper om fyra lag i varje där alla lagen mötte alla en gång i sin grupp, de matcherna spelades mellan den 4 och 7 december 2011. Därefter gick sedan de två bästa lagen i varje grupp vidare till kvartsfinaler, medan grupptreorna i varje grupp spelade om placeringarna 9 till 12 och gruppfyrorna spelade om plats 13-16. De fyra lagen som förlorade i kvartsfinalerna spelade om platserna fem till åtta, samtliga slutspels- och placeringsmatcher spelades mellan den 8 och 11 december 2011.

Grupp A
Not: SP = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, Pts = Poäng

Grupp B
Not: SP = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, Pts = Poäng

Grupp C
Not: SP = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, Pts = Poäng

Grupp D
Not: SP = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, Pts = Poäng

Placeringsmatcher
13:e - 16:e plats

Match om 15:e plats

Match om 13:e plats

9:e - 12:e plats

Match om 11:e plats

Match om 9:e plats

5:e - 8:e plats

Match om 5:e plats

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Poängligan
Not: Pos = Position, SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assists, Pts = Poäng

Slutplaceringar
Not: Det spelades ingen match om sjundeplats, så det lag som förlorade i spelet om placering fem till åtta mot laget som vann matchen om femteplats kom på sjundeplats

Källor
Framtida innebandy-turneringar på floorball.org
Gruppindelning för Innebandy-VM 2011
Officiell hemsida

Fotnoter

Externa länkar

2011 i Schweiz
Innebandysäsongen 2011/2012
Innebandy
Sankt Gallen
2011
Internationella innebandytävlingar i Schweiz